

Patronyme 

 Andrea Marchisio (1990-),  joueur italien de volley-ball ;
 Claudio Marchisio (1986-), joueur italien de football ;
 Clément Marchisio (1833-1903), prêtre italien reconnu bienheureux ;
 Luigi Marchisio (1909-1992), coureur cycliste italien ;
 Roland Marchisio (1960-), acteur et humoriste français.

Patronyme italien